Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Popkow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Michaił Popkow – rosyjski milicjant i seryjny morderca
 Michaił Popkow – radziecki wojskowy
 Piotr Popkow – radziecki polityk
 Witalij Popkow – ukraiński kolarz torowy i szosowy
 Witalij Popkow – radziecki lotnik wojskowy